Rezultaty Rajdu Niemiec, eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata, w 2006 roku, który odbył się w dniach 11-13 sierpnia:

Klasyfikacja końcowa

Nie ukończyli 
 Petter Solberg  – awaria mechaniczna
 Stéphane Sarrazin  –
 François Duval  – awaria

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 9 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci 

Niemcy
2006
2006 w Niemczech